Niemcy:
 Höhn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Höhn – góra

Osoby:
 August Höhn – zbrodniarz nazistowski 
 Bernadette Höhn – szwajcarska wokalistka
 Fritz Höhn – niemiecki as myśliwski
 Georg Höhn – niemiecki malarz
 Uwe Höhn – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Hoehn